Bergkeller steht für:

 Bergkeller Detmold, denkmalgeschütztes Bauwerk und ehemaliger Eiskeller in Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen, siehe Bergkeller-Portal
 Bergkeller (Eilenburg), in Lockergestein vorgetriebenes Stollensystem in Sachsen